Peter Phillips (Londres, Inglaterra; 15 de noviembre de 1977) es el primer y único hijo varón de la princesa Ana del Reino Unido y de su primer esposo, el capitán Mark Phillips. Es sobrino del actual rey del Reino Unido Carlos III y es el nieto mayor de la reina Isabel II y del príncipe Felipe, duque de Edimburgo.

No goza de un título real ni tratamiento por decisión de sus padres, al igual que su hermana Zara, y ocupa un lugar en la línea de sucesión al trono británico. Después de graduarse de la universidad en el año 2000, ha trabajado para Jaguar Racing, seguido por Williams F1. En 2003, mientras trabajaba para Williams F1 en Canadá, conoció a Autumn Patricia Kelly, con la cual se casó en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor, en 2008. Phillips tiene un bajo perfil público, con ningún servicio o deber real, y actualmente trabaja para el Banco Real de Escocia.

Nacimiento
Peter Phillips nació a las 10:46 a. m. el 15 de noviembre de 1977 en el Hospital de St. Mary's en Paddington, en el Oeste de Londres. Fue el primer hijo de la Princesa Ana y Mark Phillips, que habían contraído matrimonio en 1973. Se dijo que sus padres rechazaron ofertas de la Reina para que le fuera otorgado a su padre un título nobiliario el cual habría hecho que Peter hubiera nacido en la nobleza; no siendo así Peter fue el primer nieto legítimo de un monarca en haber nacido como un plebeyo, sin ningún título noble o real, en más de 500 años. A su nacimiento era quinto en la línea de sucesión al trono Británico, y permaneció así hasta el nacimiento de su primo el príncipe Guillermo en 1982. En el momento de su nacimiento hubo 41 disparos de cañón desde la Torre de Londres.

Bautizo
Fue bautizado como Peter Mark Andrew Phillips el 22 de diciembre de 1977 por el Arzobispo de Canterbury Donald Coggan en el Salón de Música del Palacio de Buckingham. Sus padrinos fueron el príncipe de Gales, Geoffrey Tiarks, Capitán Hamish Lochare, Lady Cecil Cameron de Lochiel y la Sra. de Timothy Holderness-Roddam. La Princesa Ana y el Capitán Phillips, que tuvieron una hija, Zara en 1981, trataron de asegurarse que sus hijos no estuvieran en la luz de los medios.

Juventud
Peter Phillips fue a Port Regis Prep School en Shaftesbury, Dorset antes de seguir a otros miembros de la Familia Real en asistir a la Gordonstoun School en Moray, Escocia donde era "head boy". Después fue a la Universidad de Exeter y se graduó en Ciencias deportivas. Un entusiasta de los deportes, Phillips jugó rugby para escuelas escocesas.

Después de la muerte de Diana, princesa de Gales, Peter fue conocido como un apoyo para su primo, el príncipe Guillermo.

Vida postuniversitaria
Después de su graduación en 2000, Phillips trabajó para Jaguar Racing como gerente corporativo hospitalario y después trabajó para el equipo de carreras de WilliamsF1, donde fue el gerente de cuentas de patrocinios. En septiembre de 2005, dejó WilliamsF1 para trabajar en el Banco Real de Escocia en Edimburgo.

Diferente a su hermana Zara, la vida privada de Peter es raramente publicada. Peter estuvo saliendo dos años con la heredera americana Elizabeth Ioro, y en 2001 estuvieron viviendo juntos durante ocho meses. Después, tuvo una relación por cuatro meses con Tara Swen, una azafata.

Vida personal

Relación con Autumn Kelly
En 2003, Phillips conoció a Autumn Kelly, una canadiense consultora administrativa en el Grand Prix Canadiense en Montreal. Su compromiso fue anunciado el 28 de julio de 2007.

La reina dio su consentimiento para el matrimonio en una reunión del Consejo Privado el 9 de abril de 2008. Peter fue el primer nieto de la reina en casarse y el primero que tuvo la monarca.

Antes de su matrimonio, Autumn Kelly se convirtió del catolicismo al anglicanismo. Si hubiera permanecido católica, su esposo habría perdido su lugar en la línea de sucesión al trono británico, por el Acta de Establecimiento de 1701.

Se casaron el 17 de mayo de 2008 en la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor. El servicio fue llevado a cabo por David Conner, el Deán de Windsor.

Vivieron juntos en la casa de campo de Gatcombe Park en la propiedad de Gloucestershire.  Su primera hija, Savannah Anne Kathleen Phillips, nacida el 29 de diciembre de 2010, es la primera bisnieta de la reina Isabel II. En octubre de 2011, el matrimonio comunicó que estaba esperando su segundo hijo para el mes de marzo de 2012. El 29 de marzo de 2012 nace su segunda hija, Isla Elizabeth Phillips.

El 10 de febrero de 2020 el matrimonio anunció que llevaban separados desde 2019. El acuerdo de divorcio se ratificó el 14 de junio de 2021.

Relación con Lindsay Wallace 
Su relación con Lindsay Wallace (nacida en 1980 en St Cyrus) comenzó a finales de 2021, en el bautizo conjunto de August Brooksbank y Lucas Tindall, los dos hijos de la princesa Eugenia de York y Zara Tindall, respectivamente. La reina recibió con agrado la relación de pareja de ambos. Lindsay, que también estudió en Gordonstoun, es amiga y excompañera de clase desde la adolescencia de Zara Tindall. Es hija de un rico empresario petrolero y madre de dos hijas de su anterior matrimonio.

Distinciones honoríficas 
Nacionales
  Medalla conmemorativa del Jubileo de Oro de Isabel II (06/02/2002).
  Medalla conmemorativa del Jubileo de Diamante de Isabel II (06/02/2012).
  Medalla conmemorativa del Jubileo de Platino de Isabel II (06/02/2022).

Armas

Corona

Línea de Sucesión

Ancestros

Referencias 

Personas de Londres
Familia Mountbatten-Windsor
Nobles de Reino Unido